Dschabir () ist 

 der Herrschername von Dschabir I. (Kuwait) (1772–1859), Regent in Kuwait
 der Name von Dschabir ibn Hayyan, (8. Jh.), persischer Naturphilosoph und Alchemist
 der Familienname von Sami al-Dschabir (* 1972), saudi-arabischer Fußballspieler
 ein Teil des Namens von Dschabir al-Chalid al-Sabah, kuwaitischer Politiker
 der Name von Dschaber al-Bakr, ein syrischer Terrorverdächtiger

Siehe auch:
 Jabir